Regentschap in Indonesië
 Tanah Datar (regentschap), een regentschap in de provincie West-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Tanah Datar (Kunto Darussalam), een plaats in het bestuurlijke gebied Rokan Hulu in de provincie Riau
 Tanah Datar (Pekanbaru Kota), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekanbaru in de provincie Riau
 Tanah Datar (Rengat Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hulu in de provincie Riau